Гже́гож Ка́шак (; род. , Хощно, Польша) — епископ Сосновеца с 4 февраля 2009 года.

Биография 
Гжегож Кашак родился 24 февраля 1964 года в городе Хощно, Польша. С 1983 по 1989 год обучался в Высшей духовной семинарии в деревне Гощчиково (гмина Свебодзин, Свебодзинский повят, Любушское воеводство). Теологическое обучение закончил в семинарии в городе Хощно. 18 июня 1989 года Гжегож Кашак был рукоположён в священника, после чего с 1989 по 1990 год исполнял обязанности викария в приходе святого Войцеха в Свиноуйсьце.

C 1990 года обучался в Папском Университете Святого Креста в Риме. В 1998 году Гжегож Кашак получил научную степень доктора теологии.

С 1992 по 2002 год и c 2007 года работал в Папском совете по делам семьи. 7 ноября 2007 года был назначен секретарём Папского совета по делам семьи. С 4 апреля 2002 года по 2008 год был ректором Польского папского института в Риме.

4 февраля 2009 года Римский папа Бенедикт XVI назначил Гжегожа Кашака епископом епархии Сосновеца. 28 марта 2009 года Гжегож Кашак был рукоположён в епископа.

Ссылки 
 Информация 
 Ks. prał. Grzegorz Kaszak biskupem sosnowieckim 

Католические епископы Польши
Епископы Сосновецкие